Předbořice bezeichnet in Tschechien:

 Ortsteil von Kamberk, Okres Benešov
 Ortsteil von Černíny, Okres Kutná Hora
 Ortsteil von Kovářov, Okres Písek